Warnitz ist

 ein Ortsteil der Gemeinde Oberuckersee in Brandenburg, siehe Warnitz (Oberuckersee)
 ein Ortsteil der Stadt Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern, siehe Warnitz (Schwerin)
 der deutsche Name der Gemeinde Varnæs in Nordschleswig, Dänemark (Warnitz, Kreis Apenrade/Schleswig-Holstein)
 der deutsche Name der polnischen Orte:
 Warnice (Dębno) (Warnitz, Kreis Königsberg/Neumark)
 Warnice (Powiat Pyrzycki) (Warnitz, Kreis Pyritz/Pommern)

Warnitz ist der Familienname folgender Personen:
 Oskar von der Osten-Warnitz (1862–1942), preußischer Politiker